Libertad de opinión hace referencia a varios artículos:

 Libertad intelectual, de pensamiento o de conciencia;
 Libertad de expresión
 Libertad de información
 Derecho de acceso a la información
 Librepensador